Leptosuchomorpha es un clado extinto de fitosaurios. Es un taxón basado en nodos definido como el último ancestro común de Leptosuchus studeri y Pseudopalatus pristinus y todos sus descendientes.

Filogenia
A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis de Stocker (2012):

Referencias

Enlaces externos 
 

Phytosauria